

Aziende
 PILZ – azienda tedesca di automazione
 Pilz – casa discografica tedesca

Persone
 Adolf Pilz (* 1945) – presidente della croce rossa austriaca
 Albert Pilz-Schottelius (1902/1903-1986) – scrittore tedesco
 André Pilz (* 1972) – scrittore tedesco
 Barbara Pilz (* 1966) – imprenditrice austriaca
 Christiane Pilz (* 1975) – atleta tedesco
 Dirk Pilz (1972-2018) – critico tedesco
 Fritz Pilz (1927-2016) – scultrice austriaca
 Gerald Pilz (* 19??) – finanziere tedesco
 Gerhard Pilz (attore) (1942-2016) – attore austriaco
 Gerhard Pilz (* 1965) – slittinista austriaco
 Gottfried Pilz (* 1944) – pittore austriaco
 Gottlieb Theodor Pilz (1789-1856)
 Günter Pilz (* 1945) – matematico austriaco
 Gunter A. Pilz (* 1944) – sociologo tedesco
 Hans Pilz (1915-2007) – calciatore tedesco
 Hans-Uwe Pilz (* 1958) – calciatore tedesco
 Herbert Pilz (* 1930)
 Jessica Pilz (* 1996) – arrampicatrice austriaca
 Joachim Pilz (1932-2012) – politico tedesco
 Jupp Pilz (1920-2006) – allenatore tedesco
 Margot Pilz (* 1936) – artista austriaca
 Mario Pilz (* 1999) – calciatore austriaco
 Markus Pilz (1962-2014) – atleta paralimpico tedesco
 Michel Pilz (* 1945) – musicista lussemburghese
 Otto Pilz (1876-1934) – scultore tedesco
 Peter Pilz (* 1954) – politico austriaco
 Reinhard Pilz (* 1929)
 Rudolf Pilz (1888-1975) – generale tedesco
 Vincenz Pilz (1816-1896) – scultore austriaco
 Waldemar Pilz (1922-2004) – funzionario tedesco della SED
 Willi Pilz (1925-2018) – biologo tedesco
 Winfried Pilz (1940-2019) – prete tedesco

Altro 
 Jetzt - Lista Pilz – partito austriaco